Curtat est un patronyme porté notamment par :

 Louis-Auguste Curtat (1759-1832), pasteur suisse ;
 Martine Curtat-Cadet, danseuse professionnelle, professeur et chorégraphe de danse jazz et comédie musicale.